Okręty US Navy o nazwie USS  "DeLong":
 Pierwszy  był torpedowcem. Zwodowany w 1900, sprzedany w 1920.
 Drugi  był niszczycielem typu Wickes. Zwodowany w 1918, sprzedany w 1922.
 Trzeci  był niszczycielem eskortowym typu Rudderow. Zwodowany w 1943, skreślony w 1969.

DeLong